Assunta Spina steht für:

 Assunta Spina, Theaterstück von Salvatore Di Giacomo
 Assunta Spina (1915), italienischer Film von Gustavo Serena
 Assunta Spina (1930), italienischer Film von Roberto Roberti
 Assunta Spina (1973), italienischer Fernsehfilm von Carlo Di Stefano
 Assunta Spina (2006), italienischer Fernsehfilm von Riccardo Milani